Национальный состав России
 Народы России. Атлас культур и религий
 Народы России: Энциклопедия — энциклопедия, выпущенная издательством «Большая Российская энциклопедия» в 1994 году.
 «Народности России» — серия фарфоровых статуэток 1910-х годов.